Balestrero ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Balestrero (* 1966), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Renato Balestrero (1898–1948), italienischer Automobilrennfahrer